Jméno Thomas Osborne Davis patří několika lidem:
 Thomas Osborne Davis (irský politik) (1814–1845) – irský spisovatel a politik
 Thomas Osborne Davis (kanadský politik) (1856–1917) – kanadský politik, poslanec a senátor

Související články 
 Thomas Davis